Djoari peut désigner :
Djoari, la commune rurale située dans le département de Liptougou au Burkina Faso
Djoari, la commune rurale située dans le département de Piéla au Burkina Faso